Шомодь — область в Венгрии.

 Шомодь — провинция (медье) в современной Венгрии.
 Шомодь — комитат Венгерского королевства.